Soja kan syfta på:

 Sojaböna – en växt som tillhör familjen ärtväxter
 Sojasås – framställs av sojabönor som tillsammans med bland annat vete och salt fermenterats med hjälp av en svampkultur
 Sojaolja – en fet olja som utvinnas genom pressning eller extraktion av sojabönor
 Sojamjölk – en mjölkliknande produkt framställd av sojabönor genom blötläggning, malning och kokning i vatten
 Tofu – en färskostliknande produkt gjord av sojabönor

Geografi
 Sōja, Okayama - en stad i Okayama prefektur, Japan

Se även
 Soya